Sweid ist der Familienname folgender Personen:

 Hana Sweid (* 1955), israelischer Ingenieur
 Yousef Sweid (* 1976), israelischer Schauspieler